Lepidocaryum tenue
 Mauritia carana
 Mauritiella aculeata

Desambiguações de vegetais